Waldsee est un toponyme pouvant désigner :

Allemagne 
 Waldsee, ville de l'arrondissement de Rhin-Palatinat en Rhénanie-Palatinat
 Waldsee (Verbandsgemeinde), collectivité locale du Rhin-Palatinat
 Bad Waldsee, ville de l'arrondissement de Ravensbourg en Bade-Wurtemberg

États-Unis 
Camp Waldsee, camp d'immersion à l'allemand basé au Minnesota